Sueyoshi ist der Familienname folgender Personen:

 Sueyoshi Magozaemon (1570–1617), japanischer Unternehmer
 Rui Sueyoshi (* 1996), japanischer Fußballspieler
 Toshiya Sueyoshi (* 1987), japanischer Fußballspieler